

Persone
 Alba Torrens (1989) – cestista spagnola
 Cristina Torrens Valero (1974) – ex tennista spagnola
 Pip Torrens, propriamente Philip Dean Torrens (1960) – attore britannico
 Robert Torrens (1780-1864) – funzionario, economista e politico

Altro
 Città di West Torrens – Local Government Area dell'Australia Meridionale
 Torrens – fiume dell'Australia Meridionale, tributario dell'Oceano Indiano
 Torrens Park – sobborgo di Adelaide, in Australia Meridionale